Felix Wahnschaffe ist der Name folgender Personen:

* Felix Wahnschaffe (Geologe) (1851–1914), deutscher Geologe
 Felix Wahnschaffe (Musiker) (* 1964), deutscher Jazzmusiker